Ха́нниган () — английская фамилия.

Известные носители:
 Ханниган, Барбара (род. 1971) —  канадская оперная и концертная певица.
 Ханниган, Джеймс (1928 — 1994) — католический прелат, первый епископ Рексема.
 Ханниган, Элисон (род. 1974)  — американская актриса.

Примечания